Hoeltzenbein ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Hoeltzenbein (* 1959), deutscher Sportjournalist
 Peter Hoeltzenbein (* 1971), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Hölzenbein